

Patronyme 
 René Traille, né en 1952, est un joueur français de rugby à XV.
 Damien Traille, né en 1979, est un joueur français de rugby à XV, fils du premier.

Voir aussi 
 Bac à traille, une embarcation utilisée pour traverser un cours d'eau, qui se déplace, grâce à une poulie, le long d'un câble (la traille) tendu entre deux tours situées sur chaque rive, propulsée par la force du courant.

Homonymie de patronyme